«Де́вочка про́тив мо́нстра» () — американский телефильм, действие которого происходит в канун Дня всех святых. Премьера фильма в США состоялась 12 октября 2012 года на канале Disney Channel. В России премьера фильма состоялась 26 октября 2013 года на канале Дисней. В США фильм посмотрело 4,9 миллионов телезрителей.

Сюжет 
Скайлар — девушка, никогда не знавшая страха. В канун Хэллоуина она и ее друзья собираются на вечеринку. Но её родители выступают против этого и, ничего не объясняя, закрывают дочь дома, включив сигнализацию. Скайлар собирается посетить вечеринку в любом случае и для этого выключает сигнализацию. Однако, сама того не ведая, девушка случайно выпускает на волю монстров, которые томились в подвале и теперь желают мести. Друг родителей Скайлар открывает ей тайну: ее семья охотится за монстрами вот уже несколько поколений, и теперь настала очередь Скайлар.

Персонажи 
 Скайлар Льюис (Оливия Холт) — главная героиня фильма, очень бесстрашна. Мечтала спеть на вечеринке с известной рок-группой, но родители заставили её остаться дома и даже поставили сигнализацию, чтобы удержать её там. Попыталась улизнуть из дома, сломав сигнализацию. По маминой линии охотник на монстров в 5 поколении. Тайно влюблена в солиста рок-группы Райана Дина.
 Генри (Брендан Мейер) — лучший друг Скайлар. С детства являлся объектом насмешек из-за своей трусости. Но после того, как он победил напавших на город монстров, Генри стал чувствовать себя смелее и его перестали дразнить.
 Сэди (Керрис Дорси) — лучшая подруга Скайлар. Поначалу всего боялась, но когда одолела монстров, стала храбрее и победила свой страх. Заметив влюбленность Райана, сообщила об этом Скайлар. Однако та ей не поверила, так как у него уже была девушка.
 Стив Льюис (Брайан Палермо) — отец Скайлар. С самого начала знал, что его жена является охотником на монстров, и чтобы защитить Скайлар от монстра Деймата, сам становится охотником на монстров.
 Джули Льюис (Дженнифер Аспен) — мать Скайлар. Вместе с мужем долгое время хранила в секрете, что она охотник на монстров.
 Райан Дин (Люк Бенвард) — солист рок-группы и хороший друг Скайлар, в которую был влюблен, однако из-за боязни того, что она его отвергнет, не делал первые шаги в её сторону. Когда Деймата вселяется в него, то для ее изгнания ему приходится переступить через свой страх и пригласить Скайлар на свидание. На это она отвечает ему взаимностью, и после поражения Дейматы они со Скайлар начинают встречаться.

Награды и номинации

Премьеры в мире

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
 'Girl Vs. Monster': Bigger than 'Halloweentown' says producer
 Review: ‘Girl vs. Monster’

Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Приключенческие фильмы США
Семейные фильмы США
Оригинальное кино канала Disney
Фильмы о Хэллоуине
Фильмы Стюарта Гилларда
Фильмы США 2012 года